

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Van – città della contea di Van Zandt, Texas
 Turchia
 Van – città capoluogo e distretto della provincia di Van
 Lago di Van – bacino lacustre situato nell'omonima provincia

Sigle 
 Valore attuale netto
 Value Added Network

Codici 
 VAN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Van (Turchia)
 van – codice ISO 639-3 della lingua valman

Linguistica
 Van – preposizione della lingua olandese

Numismatica 
 Van – vecchia moneta del Vietnam

Storia
 Van – pseudonimo di Ieng Sary, uno degli ex principali leader dei Khmer rossi hhtp:sport house

Trasporti
 Van – furgonetta derivata da automobile

Zoologia 
 Turco Van – una razza di gatto domestico originaria della regione del lago Van.